Плавание на XXIV летних Олимпийских играх

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны

Результаты

Женщины

50 м вольный стиль

100 м вольный стиль

200 м вольный стиль

400 м вольный стиль

800 м вольный стиль

Эстафета 4Х100 м вольный стиль

100 м брасс

200 м брасс

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м на спине

200 м на спине

200 м комплекс

400 м комплекс.

Эстафета 4Х100 м комбинированная

Мужчины

50 м вольный стиль

100 м вольный стиль

200 м вольный стиль

400 м вольный стиль

1500 м вольный стиль

Эстафета 4Х100 м вольный стиль

Эстафета 4Х200 м вольный стиль

100 м брасс

200 м брасс

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м на спине

200 м на спине

200 м комплекс

400 м комплекс

Эстафета 4Х100 м комбинированная